Михаи́л Долгору́ков: Долгоруков, Михаил Владимирович (1667—1750) — губернатор Казани и Сибири.
 Долгоруков, Михаил Иванович (1731—1794) — московский уездный предводитель дворянства, статский советник.
 Долгоруков, Михаил Михайлович (1790—1841) — гвардии поручик, участник русско-шведской войны.
 Долгоруков, Михаил Петрович (1780—1808) — русский генерал.
 Долгоруков, Михаил Юрьевич (1631—1682) — русский боярин.